Катастрофа Boeing 737 под Давао — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в среду 19 апреля 2000 года на острове . При заходе на посадку в  разбился авиалайнер Boeing 737-2H4 авиакомпании , в результате погиб 131 человек.

Крупнейшая авиакатастрофа на Филиппинах.

Самолёт 
Boeing 737-2H4 имел заводской номер 21447 и серийный 508, был выпущен в 1978 году и первый полёт совершил 19 января. Оснащён двумя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney JT8D-9A. 2 февраля того же года под бортовым номером N50SW был передан авиакомпании Southwest Airlines. 16 марта 1999 года был приобретён авиакомпанией , в которой он получил бортовой номер RP-C3010. На день катастрофы совершил 79 522 цикла «взлёт-посадка» и налетал 68 475 часов.

Катастрофа 
Самолёт выполнял внутренний рейс GAP541 (позывной — Orient 541) из Манилы в Давао, из Манилы он вылетел в 05:21. На его борту находились 6 членов экипажа (командир Эварисито Катипай (), 22-летний второй пилот Дон Сардалла () и 4 бортпроводника), 1 служебный пассажир (авиатехник) и 126 пассажиров, включая 4 детей. Посадка в Давао по плану должна быть в 06:45, но рейс 541 задержался. В 06:56, когда осуществлялся заход на посадку на ВПП №05, экипаж получил указание уходить на второй круг, так как в это время по полосе осуществлял руление другой самолёт (предположительно рейс PAL809 авиакомпании Philippine Airlines). Погода в это время была спокойная, хотя на небе стояла низкая облачность. Экипаж рейса 541 запросил разрешение на посадку с другой стороны — на ВПП №23, на это диспетчер согласился.

В 07:01 экипаж передал об удалении от аэропорта в 7 миль. В 07:03 диспетчер сообщил, что полоса свободна и посадка разрешена, однако экипаж ему не ответил. Диспетчер сделал несколько безуспешных вызовов, после чего в 07:18 сообщил об исчезновении рейса 541. В 07:25 на горе Каланган () на острове  и в 6,5 километрах от Давао были обнаружены обломки авиалайнера. На высоте 152 метров над уровнем моря лайнер врезался в плантацию кокосовых пальм и почти полностью разрушился, уцелела только хвостовая часть. Все находившиеся на его борту 131 человек погибли, что превысило по масштабам произошедшую за 2 года до этого катастрофу DC-9 под Кагаян-де-Оро (104 погибших).

На 2022 год катастрофа рейса 541 остаётся крупнейшей авиакатастрофой на Филиппинах.

Причины 
Свидетели на земле сообщили, что слышали взрыв в небе и видели дым, выходивший из оперения самолёта до того, как тот врезался в землю.

В официальном отчёте виновником катастрофы был назван экипаж, который в условиях облачности был дезориентирован и снизился ниже безопасной высоты. В ответ родственники 100 погибших подали в суд на авиакомпанию Air Philippines, заявив, что самолёт был неисправен, имел нарушения целостности конструкции, а также неисправный высотомер. Страховые компании в ответ согласились на выплату компенсации в 165 000 000 долларов США для урегулирования судебных исков.

Примечания

Ссылки 
 

События 19 апреля
Апрель 2000 года
2000 год на Филиппинах
Авиационные происшествия 2000 года
Авиационные происшествия на Филиппинах
Авиационные происшествия с Boeing 737 Original
Авиационные происшествия вследствие отказов систем навигации
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте